The Love Bug (1968), een Disney-film uit 1968
The Love Bug (1997), een Amerikaanse televisiefilm, gebaseerd op bovenstaande film